Marquay – francuska gmina w regionie Akwitania
 Marquay – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais